Glotowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Glotowka (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk
 Glotowka (Smolensk, Roslawl), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Roslawl
 Glotowka (Smolensk, Ugra), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Ugra